Орлин — фамилия; имеет женскую форму Орлина.

 Орлин, Амвросий Яковлевич (ок. 1752—1809) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский, епископ Вятский и Слободский.
 Орлин, Андрей Сергеевич (1902—1988) — советский учёный в области двигателестроения, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Орлин, Василий Иванович (1894—1978) — священник, православный местночтимый святой. Подвергался репрессиям. День памяти — 4 апреля.
 Орлин, Фёдор Яковлевич (1865—1937) — священник церкви села Солотча Рязанского уезда, благочинный 4-го округа Рязанского уезда, новомученик, жертва политического террора.

См. также 
 Орлино
 Орлиновский